Ста́шків — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташків Богдан Іванович (нар. 1948) — український педагог, Відмінник освіти України, Заслужений працівник народної освіти України.
 Сташків Йосип Євстахійович (*1922 — †1950) — український військовик, лицар Бронзового Хреста Бойової Заслуги УПА.
 Сташків Ярослав Петрович (*1977 — †2014) — український військовик, солдат Збройних сил України, доброволець батальйону «Айдар», активний учасник Революції Гідності.

Див. також 
 Сташко
 Сташик
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Стахів